Stanbery ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Stanbery (1803–1881), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 William Stanbery (1788–1873), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Stanbury